Heiltz ist der Name von drei Gemeinden und einem Kanton im französischen Département Marne:

Heiltz-le-Hutier
Heiltz-le-Maurupt
Heiltz-l’Évêque
Kanton Heiltz-le-Maurupt